Die Halecostomi sind eine Gruppe der Knochenfische innerhalb der Strahlenflosser. Ursprünglich umfasste sie zwei Familien ursprünglicher, ausgestorbener Echter Knochenfische (Teleostei), die Pholidophoridae und Oligopleuridae. In der modernen, kladistisch geprägten Systematik bilden sie, wie im folgenden Kladogramm dargestellt, die gemeinsame Gruppe aus Kahlhechtartigen (Amiiformes) und Echten Knochenfischen, schließen also eine weitaus größere Anzahl an Subtaxa ein.

Molekulargenetische Analysen der Verwandtschaftsverhältnisse der Strahlenflosser haben jedoch ergeben, dass der Kahlhecht (Amia calva) näher mit den Knochenhechten (Lepisosteidae) verwandt ist als mit den Echten Knochenfischen. Für diese gemeinsame Gruppierung der Kahl- und Knochenhechte wird der ebenfalls bereits in der klassischen Systematik gebrauchte Name Holostei (Knochenganoiden) genutzt. Sollte diese Gruppierung bei zukünftigen Analysen bestand haben, würde der Name Halecostomi hinfällig.

Das Ergebnis der molekularen Analysen wurde durch eine vergleichende Studie der Skelettanatomie von ursprünglichen Neuflossern (Neopterygii) unter Einschluss fossiler Taxa bestätigt.

Einzelnachweise

Weblinks 
 palaeos.com: Halecostomi (englisch)
 Tree of Life Web Project: Halecostomi (englisch)

Strahlenflosser
Actinopterygii